Шемхамфораш (искаж.  ; Шем-Гамефореш; Шем га-Мефораш) — древнееврейская фраза, означающая «явное имя», «имя, ясно произносимое». Агриппа в III кн. «Оккультной философии» называет Шамхамфораш «разделённым именем».

Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона указывает, что Шем га-Мефораш и Шем га-Меюхад (שם המיוחד и שם המפורש) — это талмудические названия тетраграмматона, что отличает их от прочих имён Бога. «Меюхад» означает выделение предмета из схожих по наличию в нём особого свойства; слово «мефораш» означает «отделять, выделять». Кассель считает, что это имя произносил первосвященник в день Всепрощения при чтении . Позднее Шем га-Мефораш использовали для замены Тетраграмматона — имени бога, которое нельзя было произносить.

Источник 
Первоисточник идеи современного понимания термина — каббалистические гримуары XII—XIII вв. «Сефер ха-бахир» («Книга яркого света») и «Книга ангела Разиэля». В них пишется о могуществе имени Бога, которое Моисей произнёс на Синае при неопалимой купине, и описывается способ его формирования (цит. по Разиэлю):«Должен сказать так: приказываю тебе, Анаэль, Хасдиэль и Цадкиэль этим Именем, что сделается так и так. Это имя получается из трех стихов „И двинулся“, „И пришел“, „И простер“ [Исход, 14:19-21]. Нужно переставить их один с другим, начало с концом, и конец с началом. Это и будет Великое Имя, объяснимое в 72 Именах». 

Таким образом, Божественное имя из 216 букв получается на основе трёх стихов книги Исход (), написаных бустрофедоном (см. ниже). Из трёх строк выбираются столбцы по 3 буквы, в результате чего получается 72 имени Бога, каждое из которых соотносится с одним из 72-х пятиградусных участков Зодиака.

Одним из первых эту тему разрабатывал известный еврейский каббалист Авраам Абулафия, который в своей книге «Chayey Ha’Olam Ha’Bah» («Жизнь мира будущего», 1280) описывает медитацию на эти 72 имени. Он же является основателем метода медитации путём перестановки букв, что и используется для формирования 72-х имён.

Исход ():

 
 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошёл позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их;

 
 И вошёл в средину между станом Египетским и между станом Израилевых, и был облаком и мраком [для одних] и освещал ночь [для других], и не сблизились одни с другими во всю ночь.

 
 И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.

Ангелы и демоны 
Каббалисты и герметисты выдвинули предположения о соответствиях между 72 именами Шемхамфораша и множеством других предметов, таких как Псалмы, карты таро и т. д. Именно благодаря гибкости (и численной факторизуемости) Шемхамфораша многие маги считают его ключом к сотворению всех вещей и искусств. Имена издревле ассоциировались с 72 ангелами, а также с 72 демонами, описания которых можно найти в «Лемегетоне» («Малом Ключе Соломона»).

Имена 72 ангелов образуются добавлением к божественным именам суффиксов Йод Хе (יה, -iah, -иа) или Алеф Ламед (אל, -el, -эль). Папюс называет эти суффиксы «божественными именами» и в качестве пояснения ссылается на некое место в Писании: «Ангел мой будет идти перед вами, смотрите на него, так как он несёт на себе Моё великое имя».

Шемхамфораш и иудаизм 
Имеются версии понимания «Шемхамфораш» с другим количеством букв, не только 72.

Маймонид считал, что «Шемхамфораш» — это именно четыре буквы Тетраграмматрона и ничто иное.

В Талмуде упоминается 12-буквенная версия, пишет Дж. Трахтенберг, и тут же сообщает, что в различных источниках встречаются также варианты на 8, 10, 14, 16, 18, 21, 22, 32 и 60 символов, ссылаясь на S. Gematriaot (на иврите).

Вариант из 22 букв упоминается в «Книге ангела Разиэля» без какой-либо интерпретации, просто в виде אנקתם פסתמ פספסים דיונסים. Что это означает — неизвестно. В этом же источнике имеется 42-буквенный вариант, также не поддающийся расшифровке и точной огласовке и транслитерации. Трахтенберг считает оба варианта более ранними, предшествующими «Сефер ха-бахир».

В иудейском предании об Иисусе «История о повешенном» (тематический сборник фольклора II—VI вв.) рассказывается, что в Храме «на Краеугольном камне было высечено Тайное Имя Бога — Шем Гамефораш, и каждый, кто знал его тайну, мог делать какие угодно чудеса». Чтобы предотвратить использование имени, в Храме стояли два медных льва, которые так рычали на выходящих, что они тут же забывали, что было написано на камне. Если же кто грамотный записывал имя на пергаменте, то львы не выпускали его. Однако хитроумный Иисус написал имя на пергаменте, нанёс себе рану на бедре, в которой и спрятал записку. Поэтому львы пергамент не обнаружили и просто порычали на него. Имя он забыл, но вынул пергамент и прочитал его заново. Этим и объясняются чудеса, которые затем творил Иисус.

Мартин Лютер написал антииудейский памфлет «Шем Хамфорас и происхождение Христа» (нем. Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, 1543 г.), в котором он предостерегает немцев от разговоров с иудеями на религиозные темы.

Шемхамфораш в магии 
В «Лемегетоне» автор перед перечислением 72 духов, «вызванных и скованных Царём Соломоном», написал «шемхамфораш» без каких-либо пояснений.

«Седьмая книга Моисея» (XIX век) содержит некие «12 таблиц духов», из которых последняя, «всех духов Белой и Чёрной магии», рассматривает Шемхамфораш как духа:«Я заклинаю и призываю тебя, дух Шемхамфораш [Schehamforasch], всеми семьюдесятью двумя святыми именами Бога, чтобы появился передо мной и исполнил мое желание, святым именем ЭМАНУЕЛ [Emanuel], которое пели в раскаленной печи три отрока Садрах [Sadrach], Мийсах [Mijsach] и Абеднегро [Abednegro], [которые] спаслись. Да будет так! Да будет так! Да будет так!».

Ричард Кавендиш писал о наличии предания: именно «Шемхамфораш» Моисей использовал на берегу моря, которое расступилось и дало возможность сбежать иудеям от преследователей. Сам же Кавендиш считал, что это имя слишком громоздко, а его точное «магическое» произношение неизвестно, поэтому широкого распространения оно не получило.

Элифас Леви в книге «Clefs majeures et clavicules de Salomon» изобразил на Тетраграмматоне, написанном на иврите, 24 точки, «которые являются двадцатью четырьмя аллегорическими старцами святого Иоанна», и которые имеют по три луча. Таким образом, пишет он, «мы формируем шестьдесят и двенадцать имён, которые пишутся по два на тридцать шесть талисманов», изображения которых он затем и приводит в этом каббалистическом гримуаре.

Влияние на культуру 
Многие музыкальные группы использовали термин в названиях треков и альбомов.

 AEBA (Black Metal, Германия) — в альбоме «Shemhamforash — Des Hasses Antlitz » (2004) имеется трек «Shemhamforash — Zorn Der Flammen».
 Amon (Blackened Death Metal, Швейцария) — альбом «Shemhamforash » (1995).
 Archiactra  (Melodic Death Metal, США) — в альбоме (EP) «Archiactra » (2016) имеется трек «Shemhamforash».
 Acheron (Death Metal, США) — в альбоме «Anti-God, Anti-Christ » (1996) имеется трек «Shemhamforash (The Ultimate Blasphemy)».
 Behemoth (Black Metal, Польша) — в альбоме «Evangelion» (2009) имеется трек «Shemhamforash».
 Drop-E (Techno, Австралия) — на «Shemhamforash EP » (2017) имеется трек «Shemhamforash».
 Front Beast ‎(Black Metal, Германия) — на лимитированном 7" виниле «Cursed Lake » (2007) имеется трек «Shemhamforash».
 Grand Belial’s Key (NSBM, США) — в альбоме «Mocking the Philanthropist » (1997), а также на кассете «Goat Of A Thousand Young » (1992) имеется трек «Shemhamforash».
 Hakan (Techno) — в сборник лейбла DREPT VA.001  (2017) входит трек «Shemhamforash».
 Hammer (Black Metal, Финляндия) — в альбоме «Shoax » (2008) имеется трек «Shemhamforash».
 Impaled Nazarene (Black Metal, Финляндия) — на кассете «Shemhamforash Studio Session 2/91 » (1991) имеется трек «Intro: Shemhamforash».
 Insatanity (Death Metal, США) — на кассете «Unholiness Rising » (1995), а также на диске «Divine Decomposition » (1995) имеется трек «Shemhamforash».
 Lord Belial (Black Metal, Швеция) — в альбоме «Enter the Moonlight Gate» (1997) фраза «Shemhamforash» многократно повторяется в композиции «Unholy Spell of Lilith».
Mephorash  (Black Metal, Швеция) - альбом 2019 года называется Shem Ha Mephorash.
 MOR (Pagan Black Metal, Россия) — альбом «Shemhamforash» вышел на кассете в 1997 году (официально в 2000), содержит одноимённый трек.
 Onethium (Black Metal, США) — в альбоме «Foreshadowing Oblivion » (2014) имеется трек «Shemhamforash».
 Revelation Of Doom ‎(Death Metal, Польша) — альбом «Shemhamforash » (2007).
 Seges Findere ‎(Black Metal, Бразилия) — альбом «Shemhamforash Warnnihilation » (2003).
 Shemhamforash — Death/Black Metal группа  из Мексики.
 Shemhamforash (Black Metal, Польша) — в альбом «Luciferi Omnis Ysighda With Dolor Ante Lucem Dark Opera » (1998) входит трек «Shemhamforash».
 The Ðevil & The Uñiverse* ‎(Dark Ambient, Австрия) — в альбоме «Walpern II — The Blocksberg Sessions » (2015) имеется трек «Osculum Infame (Part II — Shemhamforash)».
 The Leviathan (Psychobilly Goth Rock, Германия) — на кассете «Suicide Surf Demos » (2012) имеется трек «Shemhamforash».

Контекст 
В Средние века повсеместное распространение имели тексты-амулеты с перечислением и иногда толкованием семидесяти или семидесяти двух имён Бога. В еврейском заговоре из Каирской генизы призывались семьдесят имён Господних. В Англии англосаксонского периода латинский заговор против лихорадок изгонял лихорадок «per septuaginta nomina dei sancta et immaculata» («семьюдесятью именами Божьими, святыми и непорочными»). Специалистом по французским катарам Рене Нелли была описана очень близкая молитва, известная в Лангедоке с XII века. В неё включены греческие и еврейские слова. Нелли отмечает, что молитва встречается в так называемом «Гримуаре» Гонория, и относит её к каббалистической традиции. Известен также армянский амулет, перечисляющий семьдесят два магических имени Бога. Не ранее XVI века на основе западноевропейского или византийского источника был написан русский апокриф «Семьдесят имён Богу», содержащий перечень имён Бога и Богородицы с толкованиями их смысла, как правило, с помощью выдержек из книг Библии, где эти именования встречаются и поясняются.

По мнению Б. А. Успенского, семьдесят имён Бога определяются количеством народов на земле. В. Ф. Райан отмечает, что семьдесят (или семьдесят два) имени Бога связаны с другими магико-врачевальными объектами, которых также насчитывается семьдесят или семьдесят два: семьдесят две жилы, сустава, сухожилия, семьдесят две болезни в греческих и славянских заговорах и «ложных» молитвах.

См. также 
 Демоны «Гоетии»
 Иерархия демонов Вейера
 Семьдесят имён Богу

Примечания

Ссылки 
 Shem Ha-Meforash  / JewishEncyclopedia.com

Имена Бога в иудаизме
72 (число)